If You Love Me — это сингл американской хип-хоп исполнительницы Lil' Kim, вышедший 23 мая 2013 года. Продюсерами песни стали RedOne и Darkchild. Сингл достиг второго места в чарте Billboard Hot 100 и стал успешным во многих странах мира.

О песне 
Песня стала своеобразным открытием в хип-хопе. Потому что на этом треке смешивается политический хип-хоп с модным звучанием R&B и электронной музыки. Именно это сочетание стало открытием и обеспечило прорыв песни в мейнстриме. И действительно, сингл стал очень успешным. Сингл стал мировым успехом. Он достиг первого места в 19 странах мира, таким образом, на данный момент это самый успешный сингл года во всем мире. Сама Ким насчет этого сингла выразилась так:
«Сейчас в нашем мире очень много злости, агрессии и войн. Сейчас любовь не живёт в наших сердцах. Мы убиваем друг друга, оскорбляем друг друга, мы не любим друг друга. Своей песней я хочу доказать то что лучше жить в мире и не ругаться. Всем людям во всем мире надо быть одним целым…»
Песня получила очень хорошие оценки от музыкальных критиков, которые отметили что эта песня «достаточно мудрое сочетание поп-музыки и политического хип-хопа» и что Ким «действительно очень сексуальная и красивая королева хип-хопа». Критик из журнала Allmusic сказал «стерегись Ники Минаж, кажется Ким хочет вернуть свой трон обратно». Также критикам понравилось что Ким сама исполнила вокал в песне.

Музыкальное видео 
26 мая 2013 года Ким объявила на своём аккаунте в Твиттере что она приступила к съёмке видеоклипа. 29 мая появились первые 30 секунд этого музыкального видео. В конце этого 30 секундного ролика было написано «Coming Soon». Ролик показывался на MTV в качестве рекламы. А 30 мая Ким объявила что видео выйдет 1 июня. Премьера видеоклипа состоялась на MTV в 15:00. В видеоклипе можно заметить таких звезд как Mary J. Blige, Pamela Anderson, Rihanna, Beyonce, Jay-Z, Lil' Cease, Jennifer Lopez, Diddy, Tiffany Foxx, Rick Ross, Snoop Dogg и Kanye West.

Список композиций

Digital download 
 If You Love Me (Radio Edit) 3:06

Промосингл 
 If You Love Me (Radio Edit) 3:06
 If You Love Me (Instrumental) 3:32

Макси-сингл 
 If You Love Me (Album Version) 3:32
 If You Love Me (Radio Edit) 3:06
 If You Love Me (Instrumental) 3:32
 If You Love Me (Acapella) 3:16
 Whuteva (Album Version) 4:21
 Whuteva (Radio Edit) 3:18
 Whuteva (Instrumental) 4:21
 Whuteva (Acapella) 4:21
 If You Love Me (Get It Poppin' Extended Remix) feat. Fat Joe, Faith Evans, Nelly и Tiffany Foxx 5:02

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Позиции в чартах песни If You Love Me на сайте Billboard
 If You Love Me на Twitter Music
 If You Love Me на сайте Discogs
 If You Love Me на сайте Metacritic

Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM